Illgen ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Illgen (1905–1943), deutscher Arbeiter und ein Opfer der NS-Kriegsjustiz
 Christian Friedrich Illgen (1786–1844), deutscher Kirchenhistoriker
 Karin Illgen (* 1941), deutsche Leichtathletin
 Konrad Illgen (1922–2018), deutscher Geograph

Siehe auch:
 Ilgen